Кирилю́к — українське прізвище. Відомі носії:

 Кирилюк Андрій Микитович (1914—1964) — Герой Радянського Союзу, командир вогневого взводу вісімсот двадцять третього артилерійського полку 301-ї ордену Суворова стрілецької дивізії 5-ї ударної армії 1-го Білоруського фронту.
 Кирилюк Василь Макарович (1924) — вояк УПА.
 Кирилюк Василь Сергійович (1985—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кирилюк Віктор Васильович (1923—1988) — Герой Радянського Союзу, льотчик-винищувач, у віці 22 років став наймолодшим винищувачем-асом, який одержав у повітрі більше 30 офіційних перемог.
 Кирилюк Віктор Павлович — український вчений-геолог.
 Кирилюк Володимир Миколайович — концертмейстер, артист Заслуженого академічного симфонічного оркестру Українського радіо, заслужений артист України.
 Кирилюк Володимир Якович (1946—2019) — український майстер художньої кераміки, живописець.
 Кирилюк Григорій Васильович — український письменник.
 Кирилюк Євген Прохорович — український літературознавець, академік НАН України.
 Кирилюк Лілія Юріївна (* 1969) — українська футболістка, захисниця.
 Кирилюк Микола Петрович — український політичний і державний діяч.
 Кирилюк Михайло Лазарович — український вчений, професор, ендокринолог
 Кирилюк Оксана Юріївна (* 1969) — українська футболістка, захисниця.
 Кирилюк Олександр Георгійович (1993—2015) — український військовик, старший солдат Збройних сил України, снайпер, учасник російсько-української війни.
 Кирилюк Олександр Ілліч — радянський і український футболіст, захисник, нині український футбольний тренер.
 Кирилюк Олександр Якович — прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Українські прізвища
 Кирилюк Юліан Васильович — заступник командира сотні, хорунжий УПА, провідник Бібрецького надрайонного проводу ОУНР, Лицар Бронзового хреста заслуги УПА.

Примітки